

Anno 
 183 o 183 a.C.

Codici 
 183  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Starlab Observatory nella Karachay-Cherkessia

Matematica 
 183 – numero